Magill ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Magill (1900–1972), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Ivan Magill (1888–1986), irisch-britischer Anästhesist
 John Magill (* 19**), nordirischer professioneller Pokerspieler
 Mike Magill (1920–2006), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Richard A. Magill (* 19**), amerikanischer Wissenschaftler der Motorikforschung
 Ronald Magill (1920–2007), britischer Bühnen-, Film- und TV-Schauspieler
 Samuel Magill, US-amerikanischer Cellist
 Simone Magill (* 1994), nordirische Fußballspielerin

Magill als Namensbestandteil erscheint bei:
 Charles Magill Conrad (1804–1878), US-amerikanischer Politiker

Sonstige Bedeutungen:
 Magill-Zange, ein medizinisches Werkzeug
 Magill (South Australia), Weinbauort in Australien
 Magill (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch: McGill